Ка́мень-Каши́рский райо́н () — административная единица на северо-востоке Волынской области Украины. Административный центр — город Камень-Каширский.

География 
Площадь — 1 747 км² (в старых границах до 17 июля 2020 года).

Основные реки — Стоход, Турия, Цир.

История 
Район образован в УССР в 1940 году.

Территория данного района полностью относится к исторической области Полесье в числе трех районов Волынской области, территория которых полностью или частично относится к исторической области Полесье, в отличие от остальной части области, территория которой относится к исторической области Волынь.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
 Камень-Каширского района,
 Любешовского района,
 Маневичского района (кроме южной части, включённой в Луцкий район).

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 132,4 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 63 919 человек, из них городского населения — 12 477 человек (город Камень-Каширский), сельского — 51 442 человека.

Численность наличного население района, на 1 декабря 2013 года составляло 63 403 человека (2-е место среди районов), в том числе в городских условиях проживали 12 198 человек (19,24 %), в сельских — 51 205 (80,76 %). Постоянное население — 63 693 человека, в том числе городское население — 12 020 человек (18,87 %), сельское — 51 673 человека (81,13 %).

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 5 территориальных общин (громад), в том числе 1 городскую, 2 поселковые и 2 сельские общины (в скобках — их административные центры):
 Городские:
 Камень-Каширская городская община (город Камень-Каширский);
 Поселковые:
 Любешовская поселковая община (пгт Любешов),
 Маневичинская поселковая община (пгт Маневичи);
 Сельские:
 Прилесновская сельская община (село Прилесное),
 Сошичновская сельская община (село Сошично).

История деления района 
Количество местных советов (рад) в старых границах района до 17 июля 2020 года:
 городских — 1
 поселковых — 0
 сельских — 31

Количество населённых пунктов в старых границах района до 17 июля 2020 года:
 городов районного значения — 1 (Камень-Каширский)
 посёлков городского типа — 0
 сёл — 64
 посёлков сельского типа — 0
Всего — 65 населённых пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины

Камень-Каширский район